Håkan Eriksson kan syfta på:

 Håkan Ericsson (chefredaktör), chefredaktör Gotlands Folkblad/GT (2003)
 Håkan Eriksson (civilingenjör)
 Håkan Eriksson (ishockeyspelare)
 Håkan Eriksson (orienterare)
 Håkan Eriksson (friidrottare)
 Håkan Ericsson, svensk företagsledare
 Håkan Ericson, svensk fotbollstränare

Se även 
 Håkon Eriksson